Béčko může být:

 béčko v hudbě – jeden z druhů posuvky
 béčkový film, lidově zvaný béčko – komerční nízkorozpočtový film